Parski peut faire référence à :

Topnoymie
en Pologne
 Parski, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Parski, un village de la voïvodie de Łódź